Maria Crocifissa Di Rosa – religiosa italiana
Crocifissa di Rosa – quartiere di Brescia